Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  de réserve
 d'infanterie (Allemagne)

États-Unis 
 d'infanterie (États-Unis)

France 
 d'infanterie (France)

Royaume-Uni 
 d'infanterie (Royaume-Uni)

Russie et Union soviétique

Empire russe

Union soviétique 
  d'assaut aéroportée de la Garde

Fédération de Russie